Die Campeonato Brasileiro Série B 2020 war die 44. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb sollte vom 1. Mai 2020 bis zum 28. November 2020 stattfinden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison allerdings verschoben. Als neues Zeitfenster wurde der Zeitraum vom 8. August 2020 bis 30. Januar 2021 festgelegt. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Die Meisterschaft wurde im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison stiegen die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 in die Série A 2021 auf, die Mannschaften der Plätze 17 bis 20 in die Série C 2021 ab.

Bereits am 2. Spieltag wurde aufgrund der Corona-Pandemie das erste Treffen verschoben (Chapecoense: CSA). Dieses setzte sich an den folgenden Spieltagen fort. Am 3. Spieltag zwei Partien (Confiança: Avaí, CSA: Cuiabá). Am 4. Spieltag die Begegnung zwischen Sampaio Corrêa und Figueirense aus sowie am 5. Spieltag das Treffen von Grêmio Esportivo und Sampaio Corrêa. Es folgte am 11. Spieltag die Begegnung zwischen Sampaio Corrêa und Náutico.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergaben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

Aufgrund nicht gezahlter Ablösesummen startete der Cruzeiro EC mit einem Abzug von sechs Punkten in die Saison.

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Torschützenliste

Hattrick

Vorlagengeberliste

Auszeichnungen 
Spieler des Monats

Jeden Monat wird durch den Verband ein Spieler ausgezeichnet.

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Trainerwechsel 
Der erste Trainerwechsel fand zum zweiten Spieltag bei Náutico Capibaribe statt.

Weblinks 
 Série B auf cbf.com.br
 Zusammenfassung auf transfermarkt.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020